Derp, de naam van het dorp Egmond aan Zee in het Derps.
Derp (buurtschap), een buurtschap bij Deurne, in Nederland
Mr. Derp, een personage in South Park
"Derp Derp Derp" wordt gebruikt in internetjargon voor onbelangrijke en/of dwaze dialoog
Derpy Hooves, een achtergrondpersonage van My Little Pony: Friendship Is Magic
Een alternatieve spelling van Darp, een dorp in Drenthe